Stoffumwandlung steht für:

 Umwandlung eines Stoffes durch eine chemische Reaktion
 Umwandlung von Stoffen und Stoffgemischen in der Verfahrenstechnik
 Umwandlung eines chemischen Elements in ein anderes durch Transmutation